Polyspatha är ett släkte av himmelsblomsväxter. Polyspatha ingår i familjen himmelsblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Himmelsblomsväxter
Polyspatha